Nederlands Meetinstituut
 Nederlands Migratie Instituut
 Nederlands Muziek Instituut
 Non-maskable interrupt